Carlucci ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Carlucci (* 1989), deutscher Laiendarsteller
 Anna Carlucci (* 1961), italienische Regisseurin
 Frank Carlucci III. (1930–2018), US-amerikanischer Politiker
 Gabriella Carlucci (* 1959), italienische Moderatorin und Politikerin
 Milly Carlucci (* 1954), italienische Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Patrizia Carlucci (* 1986), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 William Carlucci (* 1967), US-amerikanischer Ruderer